Callirhoe (geslacht), een geslacht van vlinders
 Kora van Sicyon, ook wel Callirhoe genoemd, een Oud-Grieks beeldhouwster (rond 650 v.Chr.)
 Callirhoe (inslagkrater), een inslagkrater op Venus genoemd naar de Oud-Griekse beeldhouwster

Zie ook 
 Callirrhoë (doorverwijspagina)